Sayle ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Sayle (* 1952), britischer Komiker, Schauspieler und Autor
 William Sayle (1590–1671), englischer Politiker; Gouverneur der Province of South Carolina